Frühschoppen steht für:
 meist Sonntag vormittags abgehaltener Stammtisch 
 Frühschoppen (ORF), eine Sendung des österreichischen Radiosenders Ö2

Siehe auch:
 Schoppen
 Der Internationale Frühschoppen